Minderer ist der Familienname folgender Personen:
 Raymund Minderer (um 1570–1621), deutscher Arzt
 Sebald Minderer (1710–1784), deutscher Franziskaner und katholischer Theologe